Мастерс 1997 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1997 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший со 2 по 9 февраля 1997 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 10:8. Победа на этом турнире стала для Дэвиса третьей. В финале он уступал О’Салливану 4:8, но затем выиграл 6 фреймов подряд и выиграл матч.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 130 000
 Финалист: £ 65 000
 Высший брейк: £ 15 000

Высший брейк 

 130 — Стив Дэвис (финал)

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Марк Уильямс 5:1 Пол Хантер  
 Брайан Морган 5:2 Тони Драго

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1997, стал Брайан Морган. В финале он выиграл у Дрю Хенри со счётом 9:8.

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
1997 год в снукере